Женщина — многозначный термин.

 Женщина — человек женского пола (любого возраста)

См. также